Hipseo es el nombre de varios personajes de la mitología griega:

Hipseo, un rey de los lápitas hijo del dios fluvial Peneo y la náyade Creúsa o de Filira. 
Hipseo, uno de los jefes etíopes que participaron en la pelea entre los seguidores de Fineo y los de Perseo durante la boda de este último con Andrómeda, la hija del rey Cefeo que había sido prometida de Fineo. En la lucha que siguió a los esponsales mató a Protenor, pero fue seguidamente muerto por Lincide.
Hipseo, un héroe tebano, hijo del oceánida Asopo y de Mélite, hija de Ladón. Alcanzó la fama cuando defendió la capital beocia en la guerra conocida como de Los Siete contra Tebas, pero fue finalmente muerto por Capaneo.